Independence Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Independence Historic District (Indiana), ID-Nr. 82000102
 Independence Historic District (Louisiana), ID-Nr. 82000463
 Independence Historic District (Oregon), ID-Nr. 89000048